Кан-1 () — кантон во Франции, находится в регионе Нормандия, департамент  Кальвадос. Входит в состав округа Кан.

История 
До 2015 года в состав кантона входили западные кварталы города Кан и коммуна Бретвиль-сюр-Одон.

В результате реформы 2015 года  состав кантона был изменен.

Состав кантона с 22 марта 2015 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2018 г.):

 Бретвиль-сюр-Одон (3 919 чел.)
 Версон (3 649 чел.)
 Кан (17 804 чел., западные кварталы)
 Муан (1 613 чел.)
 Турвиль-сюр-Одон (1 082 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Эмманюэлю Макрону 34,1 % голосов против 25,7 % у Жана-Люка Меланшона и 13,4 % у Марин Ле Пен; во 2-м туре в кантоне победил Макрон, получивший 74,9 % голосов. (2017 год. 1 тур: Эмманюэль Макрон – 31,2 %, Жан-Люк Меланшон – 21,5 %, Франсуа Фийон – 20,0 %, Марин Ле Пен – 11,5 %; 2 тур: Макрон – 81,0 %. 2012 год. 1 тур: Франсуа Олланд — 34,9 %, Николя Саркози — 25,0 %, Марин Ле Пен — 10,1 %; 2 тур: Олланд — 59,2 %).

С 2017 года кантон в Совете департамента Кальвадос представляют член совета города Кан Людвиг Вийом (Ludwig Willaume) (Республиканцы) и вице-мэр Кана Софи Симонне (Sophie Simonnet) (Разные правые).

Ссылки 

Кантоны департамента Кальвадос